Йордано́вский сад () — название специального места в польских городах, которое предназначено для игровых, воспитательных и образовательных детских, подростковых и школьных программ. Сегодня, как правило, йордановские сады обустроены игровыми площадками и различными спортивными местами. Существуют также специальные детские учреждения, носящие наименование «Йордановский сад».

Термин возник в начале XX века, когда польский общественный деятель и педагог Генрик Йордан основал в Кракове парк, в котором проводил на специально отведённых для этого площадках образовательные программы для детей по истории Польши. Последователи Герика Йордана стали организовывать подобные программы на открытом воздухе в парках в различных городах Польши. Данное движение широко распространилось по всей Польше и до Второй мировой войны подобные детские места возникли почти в каждом польском населённом пункте, сохранив название основателя этого движения. В йордановских садах обустраивались игровые и спортивные площадки. До начала Первой мировой войны подобные места играли значительную роль в патриотическом воспитании польского населения в Галиции.

Несмотря на то, что в настоящее время образовательная цель, которую преследовал Генрик Йордан в основанном им парке в Кракове, ушла на второй план, название сохранилось в лексиконе польской педагогики и обозначает в большей мере место, предназначенное для физического развития детей и подростков.

Ссылки 
 VIII Йордановский сад в Варшаве 

Образование в Польше
Социология города
Культура Польши
Ландшафтная архитектура